Grumbach (Bad Langensalza), een plaats in de gemeente Bad Langensalza in de Duitse deelstaat Thüringen
 Grumbach (Breitungen), een plaats in de gemeente Breitungen in de Duitse deelstaat Thüringen
 Grumbach (Callenberg), een plaats in de gemeente Callenberg in de Duitse deelstaat Sachsen
 Grumbach (Jöhstadt), een plaats in de gemeente Jöhstadt in de Duitse deelstaat Sachsen
 Grumbach (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Grumbach (Schmalkalden), een plaats in de gemeente Schmalkalden in de Duitse deelstaat Thüringen
 Grumbach (Wilsdruff), een plaats in de gemeente Wilsdruff in de Duitse deelstaat Sachsen
 Grumbach (Wurzbach), een plaats in de gemeente Wurzbach in de Duitse deelstaat Thüringen

en ook:
 Salm-Grumbach, een adellijke familie